, journaliste du web américain
 Jayson Terdiman (né en 1988), lugeur américain
 Richard Terdiman, universitaire américain

Homonymie de patronyme
Patronyme américain